Obala je lahko:
 Slovenska obala
 Obala - geografski pojem
 Obala - film
 Obala, Nigerija